Пакистан принимал участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) в девятый раз за свою историю, и завоевал одну золотую медаль.

Золото 
 Хоккей на траве, мужчины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1984 года
1984 год в Пакистане